Гиппа́рх:

 Гиппарх — древнегреческий учёный.
 Гиппарх — лунный кратер.
 Гиппарх — астероид.
 Гиппарх — древнегреческий тиран.
 Гиппарх — архонт Афин 496 года . Первый человек подвергнутый остракизму.
 Гиппарх — должность у древних греков.
 «Гиппарх» — диалог Платона.
 Гиппарх — трактат древнегреческого историка и политического деятеля Ксенофонта.
 Гиппарх — космический телескоп